testa o cap (anatomia), part anterior del cos dels animals que usualment conté la boca, el cervell i diversos òrgans sensorials 
 testa o episperma, part exterior de les llavors
 Testa (zoologia), conquilla interna que presenten alguns protists i també altres animals, per exemple els foraminífers, radiolaris i algunes amebes
 Toponímia:
 La Tèsta de Buc, municipi francès al departament de la Gironda 
 Cantó de La Tèsta de Buc, cantó francès al departament de la Gironda 
 Biografies:
 Alberto Testa (Torí, 1922 – 2019), ballarí, coreògraf, crític de dansa i professor italià 
 Clorindo Testa (Nàpols, 1923 - Buenos Aires, 2013), arquitecte i artista argentí
 Eddie Testa (Los Angeles, 1910 - 1998), ciclista estatunidenc 
 Franco Testa (Cadoneghe, Pàdua, 1938), ciclista italià especialitzat en ciclisme en pista professional entre 1965 i 1967 principalment al .
 Gai Trebaci Testa, jurista romà contemporani de Ciceró 
 Gianmaria Testa (1958-2016) era un cantautor piemontès en italià